MF:

 Mozilla Firefox
 .mf
 MF-TDMA
 М. Ф. (M/F) — роман Энтони Бёрджесса 1971 года
 Микроформаты (μF)
 Motherfucker — англоязычное ругательство
 Melody Fall — итальянская поп-панк группа
 Melody Fall — музыкальный альбом одноименной группы
 Melody Fall EP
 MF Doom — родившийся в Англии американский рэпер.
 MF Grimm — андерграунд рэп-исполнитель из Нью-Йорка, художник комиксов.